Clarksdale (Mississippi)
Clarksdale (Missouri)